Nombre común de diversas especies del género Manilkara, de la familia de las Sapotáceas:
 la especie Manilkara zapota y su madera; o
 la especie Manilkara dissecta en Cuba y República Dominicana.